Název Verona má více významů:
 Verona – město v severní Itálii
 Provincie Verona – severoitalská provincie v oblasti Benátsko
 Amfiteátr Verona – římský amfiteátr v italském městě Verona
 Verona (hudební skupina) – česká hudební skupina založená v roce 2002
 Verona (New Jersey) – město v americkém státě New Jersey
 Verona (Wisconsin) – město v americkém státě Wisconsin
 Verona (New York) – městská část New Yorku
 Verona (Pensylvánie) – město v americkém státě Pensylvánie
 Verona (Missouri) – město v americkém státě Missouri